Ладисла́о Ва́йда (, настоящее имя Ласло Вайда Вейс (); 18 августа 1906, Будапешт — 25 марта 1965, Барселона) — венгерский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Ласло Вайда — сын сценариста Ладислауса Вайды. Пришёл в кинематограф в 1927 году. Он написал сценарий к фильму «Королева чардаша», снятому Гансом Шварцем. Спустя три года Вайда написал сценарий к французской ленте «Тараканова» Раймона Бернара. В 1932 году вместе с британским режиссёром Виктором Хенбури снял свой первый фильм Where Is This Lady?. В том же году состоялся дебют Ласло Вайды в качестве монтажёра киноленты Es war einmal ein Walzer. Вайда также занимался монтажом в 1935—1936 годах. В 1930-е годы Вайда снял ещё несколько фильмов, преимущественно в Венгрии, но также в Великобритании и Палестине. С 1939 года Вайда находился в Италии, где снял три фильма. В 1942 году обосновался в Испании, латинизировал своё имя и снял до середины 1950-х годов 15 фильмов, некоторые из них в совместном производстве с португальцами.

Самой известной работой Ладислао Вайды стал его первый фильм на немецком языке «Это случилось при свете дня» 1958 года, действие которого происходит в Швейцарии. Лента снималась в сотрудничестве с испанскими и швейцарскими кинематографистами. Вайда выступил также в качестве одного из сценаристов. Фильм номинировался на «Золотого медведя». После «Это случилось среди бела дня» Вайда снял ещё четыре немецких фильма, затем ещё два своих последних фильма 1963 и 1965 годов, уже испанского производства.

В 1960 году Ладислао Вайда удостоился премии Эрнста Любича за фильм «Человек проходит сквозь стену».

Фильмография 

 1932: Where Is This Lady?
 1932: Es war einmal ein Walzer
 1933: Love on Skis
 1936: Крылья над Африкой / Wings Over Africa
 1937: A kölcsönkért kastély
 1945: O Diabo São Elas
 1947: Три зеркала / Três Espelhos
 1949: Золотая мадонна
 1954: Севильский авантюрист / Aventuras del barbero de Sevilla
 1955: Марселино, хлеб и вино / Marcelino pan y vino
 1956: Tarde de toros
 1956: Мой дядя Хасинто / Mi tío Jacinto
 1957: Ангел спустился в Бруклине / Un angelo è sceso a Brooklyn
 1958: Это случилось при свете дня / Es geschah am hellichten Tag
 1959: Человек проходит сквозь стену / Ein Mann geht durch die Wand
 1960: «Мария», приписанная к Бильбао / María, matrícula de Bilbao
 1961: Тень становится длиннее / Die Schatten werden länger
 1961: Лгун / Der Lügner
 1962: Das Feuerschiff
 1963: Ein fast anständiges Mädchen
 1965: Женщина из Бейрута / La dama de Beirut

Примечания

Ссылки 
 filmportal.de

Кинорежиссёры Венгрии
Сценаристы Венгрии
Иммигрировавшие в Испанию из Венгрии